Le Championnat d'Italie de rugby à XV 1993-1994 oppose les douze meilleures équipes italiennes de rugby à XV. Le championnat débute en  et se termine le . Le tournoi se déroule sous la forme d'un championnat unique en matchs aller-retour. Les 7 premiers de la phase régulière sont qualifiés pour le play-off auquel participent également le premier de la Série A2, Viro Bologna.

Étant donnée la réduction de 12 à 10 équipes la saison suivante, trois clubs sont relégués. L'Aquila bat en finale Milan sur le score de 23 à 14 et remporte son . Le match se déroule au Stadio Plebiscito à Padoue devant  spectateurs.

Équipes participantes 
Les douze équipes sont les suivantes :

 Milan
 L'Aquila
 Benetton Rugby Trévise
 Amatori Catane
 Mirano Osama
 Record Cucine Casale

 CUS Roma Dublo Ferrero
 Rugby Roma MDP
 Petrarca Simod
 Tarvisium Tegolaia 
 Lloyd Italico Rovigo
 San Donà Panto

Résultats

Classement de la phase régulière 

 

|}

L'Amatori Catane est qualifié à la différence de points particulière au détriment de Mirano Osama et Lloyd Italico Rovigo.

Attribution des points :  victoire : 2, match nul : 1, défaite : 0.

Phase finale

Tableau

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Vainqueur

Notes et références

Annexes

Bibliographie

Liens externes 
  Site de la Fédération italienne

1993-1994
Rugby à XV en 1993
Rugby à XV en 1994
Sport en Italie en 1993
Sport en Italie en 1994